GPO puede referirse a:

 Plan General del Este (en alemán Generalplan Ost, GPO)
 Oficina Central de Correos de Dublin (GPO)
 Group Policy Object, conjunto de reglas y configuraciones que se aplican a los usuarios y equipos en una red de Microsoft Windows.